Пелам има више значења:
 Пелам (Тенеси)
 Пелам (Џорџија)
 Пелам (Алабама)
 Пелам (Њујорк)